Сергей Никоненко:
 Никоненко, Сергей Витальевич (род. 1971) — российский профессор философии, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
 Никоненко, Сергей Петрович (род. 1941) — советский актёр и режиссёр.